Grand Prix Španělska 1987 (oficiálně Gran Premio Tio Pepe de España) se jela na okruhu Jerez v Jerez de la Frontera ve Španělsku dne 27. září 1987. Závod byl třináctým v pořadí v sezóně 1987 šampionátu Formule 1.

Kvalifikace

Závod

Průběžné pořadí po závodě 
Pohár jezdců

Pohár konstruktérů

Pořadí Jim Clark Trophy

Pořadí Colin Chapman Trophy

Odkazy

Reference 

Formule 1 v roce 1987
Grand Prix Španělska